Czechów – dzielnica Lublina

2 miejscowości w Polsce:
 Czechów – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Santok
 Czechów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

Zobacz też: Czechowo, Czechów Kąt